Matinée steht für:

 Matinee, eine künstlerische Veranstaltung am Vormittag
 Matinée (Band), Popmusikgruppe
 Matinée, eine Damenjacke 
 die Horrorkomödie Matinée (Film) aus dem Jahr 1993
 ZDF-Matinee, Kultursendung im deutschen Fernsehen (1974–1983)

Siehe auch